Oz puede referirse a:

Literatura, cine y televisión  
 El maravilloso mago de Oz, novela de Lyman Frank Baum.
 El mago de Oz, película de 1939.
 Oz, un mundo fantástico, película de 1985.
 Oz: The Great and Powerful, película de 2013.
 El mago de Oz, una serie de anime de 1986. 
 Oz, serie dramática producida por HBO.

Música 
 Mägo de Oz, grupo español de folk metal y metal sinfónico.
 Mägo de Oz, primer disco de la banda Mägo de Oz.

Informática 
 Oz, lenguaje de programación.

Lugar 
 Oz, nombre del imaginario mundo de la novela El maravilloso mago de Oz.
 Oz (Isère).
 Oz, palabra utilizada por los locales para referirse a Australia.

Miscelánea 
 Onza (abreviada oz.), unidad de medida.
 Oz nombre usado por el luchador profesional Kevin Nash durante su estadía en la WCW basado en el libro El maravilloso mago de Oz.

Siglas